Sakala bezeichnet:
 Sakala (Region), eine historische estnische Region 
 Sakala (Zeitung), eine estnische Zeitung 
 Sakala (Insel), eine indonesische Insel bei Java

Sakala ist der Familienname folgender Personen:
 Benson Sakala (* 1996), sambischer Fußballspieler
 Enock Sakala (* 1989), sambischer Fußballspieler
 Fashion Sakala (* 1997), sambischer Fußballspieler
 Filip Sakala (* 1996), tschechischer Skispringer 
 Jaroslav Sakala (* 1969), tschechischer Skispringer
 Justin Sakala († 2015), sambischer Fußballspieler
 Makundika Sakala (* 1981), sambischer Fußballspieler
 Mwelwa Sakala (* 1986), sambischer Fußballspieler
 Saith Sakala (* 1996), sambischer Fußballspieler
 Solomon Sakala (* 1997), sambischer Fußballspieler

Sakala ist der Name folgenden Schiffes:
 Sakala (M314), Ex-HMS Inverness, estnische Marine

Siehe auch:
 Fabrice N’Sakala